Kaldanija je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 126 stanovnika te 49 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 229 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji